

Mythologie 
Dans la mythologie grecque, ce terme désigne à la fois :
 Hadès, le dieu des Morts et maître des Enfers ;
 l’Hadès (ou Enfers), le royaume des morts, nommé d'après le précédent.

Patronyme 
 Hadès est le pseudonyme de l'astrologue Alain Yaouanc ;
 .

Culture

Littérature 
 Hadès est le nom d'une planète dans l'univers de fiction Honorverse de l'écrivain américain David Weber.

Musique 
 Hades est un groupe de thrash metal américain.

Cinéma 
 Hades est un film réalisé par Herbert Achternbusch et sorti en 1995.
 Hadès est un personnage de fiction du film Hercule des studios Disney.

Jeux vidéo 
 Hades est un jeu vidéo développé par Supergiant Games.
 Hadès est un plan d'existence dans le jeu de rôle Advanced Dungeons & Dragons.

Défense 
 Le missile Hadès, un missile nucléaire tactique français.
 La force Hadès, brigade de l'Armée de terre française chargée de mettre en œuvre le missile du même nom.

Autres 
 Hades 360 est un parcours de montagnes russes situé à Mt. Olympus Water & Theme Park.

Annexes